

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanw“ beginnt.

Vanw 



Vanwe 
 Vanwelden, Caroll (* 1971), belgische Jazzsängerin und Pianistin
 Vanwelkenhuyzen, Jean (1927–2008), belgischer Historiker

Vanwy 
 VanWyngarden, Andrew (* 1983), amerikanischer Musiker